A Venda da Capela puede hacer referencia a:
A Venda da Capela (La Gudiña), lugar de la parroquia de Parada da Serra, concello de La Gudiña.
A Venda da Capela (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Pentes, concello de Villarino de Conso.